

Alfabeto 
Delta (Δ, δ) – quarta lettera dell'alfabeto greco
Delta – quarta lettera dell'alfabeto fonetico NATO

Cinema
 Delta – film del 2008 diretto da Kornél Mundruczó
 Delta – film del 2022 diretto da Michele Vannucci

Economia
Delta – una greca nella teoria della valutazione delle opzioni finanziarie

Geografia
Delta fluviale – accumulo di sedimenti che si forma in un'area di foce di un corso d'acqua
Botswana
Delta (Extension 109) – località situata nel distretto Sudorientale
Brasile
Delta – comune del Minas Gerais
Canada
Delta – città della Columbia Britannica
Grecia
Delta – comune della Macedonia Centrale
Nigeria
Delta – stato della Nigeria
Stati Uniti d'America
Delta – census-designated place della Contea di Clay, Alabama
Delta – capoluogo della Contea di Delta, Colorado
Delta – città della Contea di Keokuk, Iowa
Delta – villaggio della Parrocchia di Madison, Louisiana
Delta – charter township della Contea di Eaton, Michigan
Delta – città della Contea di Cape Girardeau, Missouri
Delta – villaggio della Contea di Fulton, Ohio
Delta – borough della Contea di York, Pennsylvania
Delta – città della Contea di Millard, utah
Delta – città della Contea di Bayfield, Wisconsin

Delta – fiume dell'Alaska

Matematica
 – operatore di Laplace
 – discriminante dell'equazione di secondo grado
Delta di Dirac – distribuzione
Delta di Kronecker – funzione di due variabili discrete

Musica
 Delta – album di Delta Goodrem del 2007
 Delta – album dei Visions of Atlantis del 2011
 Delta – album dei Mumford & Sons del 2018
Delta – defunta casa discografica italiana degli anni '60
Delta Records – casa discografica italiana di genere dance
Delta blues – stile di musica Blues

Televisione
Delta – serie televisiva australiana trasmessa dal 1969 al 1970
Delta – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1993

Trasporti
Delta – famiglia di razzi
Delta Air Lines – compagnia aerea statunitense
Ala a delta – tipo di ala
Classe Delta – classe di sottomarini
Lancia Delta – automobile della Lancia

Videogiochi
Delta – videogioco del 1987 per Commodore 64 e ZX Spectrum

Altro
Delta – genere di vespe
Delta – tipo di connessione in un sistema trifase
Codifica delta – modo per immagazzinare o trasmettere dati
Delta di Venere - il pube femminile, e un libro di Anaïs Nin (1977)

Pagine correlate
 Delta v

Altri progetti